Herpes (von ) steht für eine Reihe von Erkrankungen mit Bläschenbildung oder Infektionen mit bestimmten Herpesviren:

 Herpes simplex (Infektion durch Herpes-simplex-Virus 1 oder Herpes-simplex-Virus 2), mit den Erscheinungsformen
 Herpes labialis (Lippenherpes)
 Herpes menstrualis (Herpes-labialis-Reaktivierung durch die Menstruation)
 Herpes genitalis (Genitalherpes)
 Herpes progenitalis (Herpes simplex in der Nähe eines Herpes genitalis)
 Herpes analis (Analherpes)
 Herpes corneae (Herpes-simplex-Infektion des Auges)
 Herpes febrilis (Fieberbläschen)
 Herpes-simplex-Enzephalitis (Herpes-simplex-Infektion des Gehirns)
 Herpes neonatorum (Herpes-simplex-Infektion des Neugeborenen)
 Herpes gladiatorum (Herpes simplex nach Hautverletzungen bei Ringern)
 Herpes B, Infektionskrankheit des Menschen durch ein Affen-Herpesvirus (Herpesvirus simiae)
 Herpes zoster (Gürtelrose), eine reaktivierte Infektion mit dem Varizella-Zoster-Virus
 Herpesangina (Angina herpetica), veraltete Bezeichnung für Herpangina, Entzündung des Rachenringes bei einer Coxsackievirus-Infektion oder begleitend bei Herpes simplex
 Herpes gestationis Milton-Bulkley, eine endokrin bedingte Hauterkrankung
 Herpes impetiginosus Auspitz (Impetigo herpetiformis)
 Herpes tonsurans (, ‚Rasur‘), Sonderform einer Trichophytie

Siehe auch: